

Национальный состав регионов Украины по переписи 2001 года

По регионам 
В таблице 1 представлено административное деление Украины и национальный состав страны и её регионов. В таблицу вошли народы численностью более 1000 человек в стране в целом (по переписи 2001 г.) с распределением их численности по регионам: АР Крым, город Киев, город Севастополь и 24 области.

Большинство первого по численности национального меньшинства — русских (из 8 334,1 тыс. чел. на Украине в целом) — проживает в юго-восточных регионах страны. Наибольшую численность русские составляют в Донецкой области (1844,4 тыс.), Крымской АР (1 180,4 тыс.), Луганской области (991,8 тыс.), Харьковской области (724,0 тыс.), Днепропетровской области (627,5 тыс.), Одесской области (508,5 тыс.) и т. д.

Второе по численности национальное меньшинство страны — белорусы (из 275,8 тыс.) — наибольшую численность имеют в регионах на востоке страны: Донецкой области (44,5 тыс.), Днепропетровской области (29,5 тыс.), Крымской АР (29,3 тыс.), Луганской области (20,6 тыс.), а также в Киеве (16,5 тыс.) и др.

Третье по численности национальное меньшинство — молдаване (258,6 тыс.) — проживает в большинстве своём (74 %) в двух юго-западных регионах, приграничных с Молдавией (и, фактически, Приднестровьем), и Румынией: в Одесской (123,8 тыс.) и Черновицкой областях (67,2 тыс.). Большая диаспора имеется в Николаевской области (13,2 тыс.) и др.

Большинство четвёртого по численности национального меньшинства — крымских татар (98 % из 248,2 тыс. чел. на Украине в целом) — проживает в Крымской Автономной Республике (243,4 тыс.), а также в соседней к северу Херсонской области (2,1 тыс.) и отдельном в Крыму городе Севастополь (1,9 тыс.).

Большинство пятого по численности национального меньшинства — болгар (74 % из 204,6 тыс. чел.) — проживает в Одесской области (150,7 тыс.). Большие диаспоры имеются также в Запорожской области (20,8 тыс.), Николаевской области (5,6 тыс.) и др.

Венгры, составляющие шестое по численности национальное меньшинство (156,6 тыс. чел.), проживают в основном в Закарпатской области (151,5 тыс. — 96,7 %), причём почти 85 % — на территории т. н. «венгерского компакта», образованного Береговским, Виноградовским, Мукачевским и Ужгородским районами.

Большинство седьмого по численности национального меньшинства — румын (97 % из 151,0 тыс. чел.) — проживает в двух приграничных с Румынией регионах: в Черновицкой (114,6 тыс.) и Закарпатской областях (32,2 тыс.).

Восьмое по численности национальное меньшинство, поляки (144,1 тыс. чел.), проживает в преимущественно (66 %) в четырёх западных областях — Житомирской (49,0 тыс. — 34 %), Хмельницкой (23,0 тыс. — 16 %), Львовской (18,9 тыс. — 13 %) и Тернопольской (3,8 тыс. — 3 %). При этом поляки, успевшие смешаться с другими этническими группами, проживают некомпактно — их плотность расселения в четырёх указанных областях составляет от 0,3 % до 3,5 %.

Таблица 1. Часть 1. (народы Украины численностью более 50000 человек):

																																																																																																											

Таблица 1. Часть 2. (народы Украины численностью от 5000 до 50000 человек):
																																																																			
																																																																																																														

Таблица 1. Часть 3. (народы Украины численностью от 1000 до 5000 человек):

По национальностям 
В таблице 2 представлен национальный состав Украины с сопоставлением его с национальным составом регионов страны по переписи 2001 г.

Украинцы занимают первое место по численности во всех регионах, кроме двух: город Севастополь и Крым, где на первом месте — русские.

Второе место в большинстве регионов составляют русские, кроме четырёх. Так, в Севастополе и Крыму — это сами украинцы; в Закарпатской области второе место после украинцев занимают венгры (далее за ними следуют румыны и, на четвёртом, русские), а в Черновицкой области — румыны (далее — молдаване и, на четвёртом месте, русские).

Таблица 2.

История

Этнический состав регионов Украины по переписи 1959 года

Этнический состав регионов Украины по переписи 1970 года

Этнический состав регионов Украины по переписи 1979 года

Этнический состав регионов Украины по переписи 1989 года

Примечания

Источники и литература 
 Национальный состав населения СССР (по данным Всесоюзной переписи населения 1970 г.), М., Финансы и статистика, 1972. — 160 с.
 Национальный состав населения СССР (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.), М., Финансы и статистика, 1991. — 160 с.
 Население Украины. Итоги переписи населения Украины 2001 года
 Население Украины в советский период. Итоги переписей 1959, 1970, 1979, 1989 годов.

Население Украины
Административное деление Украины